Hebammenlehranstalt, Hebammen-Lehranstalt, teilweise auch Provinzial-Hebammenlehranstalt oder Provinzial-Hebammen-Lehranstalt ist der Name von
 Provinzial-Hebammenlehranstalt  in Bochum
 Provinzial-Hebammenlehranstalt in Hannover, siehe KRH Klinikum Nordstadt#Landesfrauenklinik
 Provinzial-Hebammenlehranstalt Magdeburg, siehe Landesfrauenklinik Magdeburg